YDT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Vancouver/Boundary Bay di Delta (Canada)